Athlitiki Enosi Lemesou (græsk: Αθλητική Ένωση Λεμεσού) eller AEL Limassol eller blot AEL (græsk: ΑΕΛ) er en cypriotisk sportsklub fra byen Limassol. Klubben er mest kendt for sit fodboldhold, der seks gange har vundet den cypriotiske liga. Fodboldklubben spiller sine hjemmekampe på Tsirion Stadion, der har en kapacitet på 13.331.

Klubbens manager (pr. juli 2018) er bosnieren Dušan Kerkez, der som aktiv fodboldspiller bl.a. spillede for AEL. Holdet endte på en 5. plads i sæsonen 2017-18.

AEL er også aktiv inden for basketball, volleyball (kun kvinder), futsal, cricket og håndbold (kun kvinder). AEL har udover de eksisterende sportsgrene i klubben tillige haft afdelinger for bl.a. hockey og vandpolo.

Historie 
Klubben blev grundlagt den 4. oktober 1930. Fodboldafdelingen spillede sin første officielle kamp den 6. januar 1931 mod PSC, hvor klubben vandt 6–1 i Limassol. Klubben vandt sit første nationale mesterskab i 1934, men det anses ikke for et officielt mesterskab. Senere på året var AEL blandt de otte stiftere af den cypriotiske førstedivision, der herefter spillede sin første sæson 1934-35.

AEL Limassol vandt sit første officielle nationale mesterskab i sæsonen 1940-41. Seneste mesterskab blev vundet i sæsonen 2011-12, og i 2017 vandt klubben den cypriotiske Super Cup.

Historiske slutplaceringer

Stadion 

AEL spilller sine hjemmekampe på Tsirion Stadion med plads til knap 14.000 tiskuere. Stadion er tillige hjemmebane for fodboldklubberne Apollon Limassol og Aris Limassol. Stadionet blev bygget i 1975.

Der er planlagt bygning af et nyt stadion, der forventes at stå færdigt i 2020. Det nye stadion vil få plads til 15.000 tilskuere og vil få navnet Limassol arena.

UEFA klub koefficient-rangliste 
UEFA rangliste 2017

UEFA klubrangliste 

Senest opdateret 15. juni 2018
 Kilde: UEFA Rangliste

Europæisk deltagelse 
1R = Første runde, PR = Indledende runde, Q = Kvalifikations runde, PO = Play-off runde.

Nuværende trup 
(Opdateret 18. maj 2022)

Udlånt

Titler 
 Cypriot First Division
Vinder (6): 1940–41, 1952–53, 1954–55, 1955–56, 1967–68, 2011–12
Nr. 2 (2): 1947–48, 2013–14
 Cypriot Cup
Vinder (6): 1938–39, 1939–40, 1947–48, 1984–85, 1986–87, 1988–89
Tabende finalist (11): 1937–38, 1940–41, 1958–59, 1978–79, 1987–88, 2002–03, 2003–04, 2008–09, 2011–12, 2012–13, 2014–15
 Cypriot Super Cup
Vinder (4): 1953, 1968, 1985, 2015
 Cyprus K.A. Severi Cup
Vinder (3): 1953, 1955, 1956

Notable spillere 

  Pampos Papadopoulos (Pampoullis) (1962-1970)
  Loizos Mavroudis (1977-1990)
  Panicos Orphanides (1977-1993)
  József Sebők (2000-2004, 2005-2006)
  Luciano de Souza (2002-2004)
  Amir Karić (2005-2006)
  Bernard Mendy (2015)
  Matías Omar Degra (2011-2013, 2015-2016)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside for AEL Limassol fodboldafdelingen 

Fodboldklubber i Cypern
Sportsklubber i Cypern
Etableret i 1930